Джампаоло Ди Паола () (, Торре-Аннунциата, провинция Неаполь) — итальянский военный и политический деятель, адмирал ВМС Италии. Министр обороны в правительстве Марио Монти (2011—2013).

Военное образование и начало военной карьеры 
После окончания в 1963 г. военно-морской школы имени Франческо Морозини в Венеции, Ди Паола поступил в Военно-морскую академию в Ливорно, которую закончил в 1966 году. В 1967 году он поступил в училище экипажей подводных лодок. С 1968 по 1981 год Ди Паола проходил службу в подводных силах ВМС Италии.

В 1981 году проходил обучение в Военном колледже НАТО в Риме. Затем до 1984 года служил офицером по реализации программ противолодочной обороны и подводной войны отдела перспективного планирования в штаб-квартире Верховного командования ОВС НАТО в Атлантике в Норфолк, Вирджиния.

В 1984—1986 гг. Ди Паола командовал одним из фрегатов типа «Маэстрале» — «Грекале». Затем, с 1986 по 1989 г. — начальник сектора разработки планов и программ в Управлении финансового планирования Штаба ВМС.

С 1989 по 1990 г. командовал флагманом итальянского флота авианосцем «Джузеппе Гарибальди».

В 1990 году Ди Паола вернулся в штаб ВМС в качестве исполнительного помощника заместителя начальника штаба (1990—1991), затем в качестве начальника отделения разработки военно-морских планов и концепций (1991—1992) и помощника начальника штаба по планированию и оперативным вопросам (1993—1994).

Военная служба в Министерстве обороны Италии и НАТО 
В 1994—1998 гг. Ди Паола являлся начальником Управления оборонной политики Штаба вооруженных сил Италии. Затем, с 1998 по 2001 являлся начальником канцелярии Министра обороны. На этом посту он принимал активное участие в поддержке политических решений по вкладу Италии в операции НАТО в Косово.

В марте 2001—2004 года являлся генеральным секретарем по обороне и национальным директором по вооружению.

10 марта 2004 года произведен в адмиралы и назначен начальником Штаба вооруженных сил Италии.

С 13 февраля 2008 по 18 ноября 2011 Председатель Военного комитета НАТО.

Министр обороны Италии 
16 ноября 2011 года Ди Паола был назначен Министром обороны Италии в правительстве Марио Монти. Находясь на время назначения с миссией в Афганистане, был приведен к присяге только 18 ноября.

Джампаоло Ди Паола является на сегодняшний день вторым Министром обороны из военных, за всю послевоенную историю Итальянской республики.
Последний раз военным, занимавшим этот пост являлся генерал-лейтенант Доменико Корционе (); Министр обороны в 1995—1996 гг.

Личная жизнь 
Ди Паола женат, имеет двоих дочерей. Он свободно говорит на английском, французском и испанском языках. Его интересами являются изобразительное искусство, литература и классическая музыка, катание на лыжах и альпинизм.

Награды

Ссылки 
 Биография на официальном сайте Министерства обороны Италии 
 Биография на официальном сайте НАТО

Министры обороны Италии
Начальники Генштаба вооружённых сил Италии